Csehország
 Krásná, község a Chebi járásban
 Krásná, község a Frýdek-místeki járásban